Ибанешти има више значења:

 Ибанешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Ибанешти (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Ибанешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Ибанешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Ибанешти (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији
 Општина Ибанешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији